Янко — мужское имя, фамилия и другое.

Имя 
 Вукотич, Янко (1866—1927) — черногорский военный деятель, армейский генерал, почётный воевода, участник Балканских войн и Первой мировой войны.
 Типсаревич, Янко (род. 1984) — сербский теннисист.

Фамилия 
 Янко, Авраам (1824—1872) — предводитель румынских партизан.
 Янко, Александр Петрович (1879—1938) — член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания.
 Янко, Владимир Владимирович (1949—2022) — советский, российский хоккеист (хоккей с мячом) и тренер.
 Янко, Звонимир (1932—2022) — югославский и немецкий математик.
 Янко, Любомир (род. 1955) — чехословацкий гребец.
 Янко, Марк (род. 1983) — австрийский футболист.
 Янко, Марсель (1895—1984) — художник и писатель, один из основателей дадаизма.
 
 Янко, Николай Тимофеевич (1912—2011) — украинский географ, педагог, краевед, лексикограф.
 Янко, Пауль фон (1856—1919) — венгерский музыкант.
 Янко, Ричард (род. 1955) — англо-американский филолог-классик.
 Янко, Сайди (род. 1995) — швейцарский футболист гамбийского происхождения.
 Янко, Тамара Фёдоровна (1912—1988) — советская оперная певица.
 Янко, Татьяна Евгеньевна (род. 1954) — российский лингвист.
 Янко, Эва (род. 1945) — австрийская легкоатлетка.

Другое 
 Янко из Чарнкова (около 1320 — между 1386 и 1387) — польский хронист, подканцлер коронный, архидиакон гнезненский.
 Хуньяди, Янош (Сибинанин Янко) (1407—1456) — венгерский военный и политический деятель, воевода Трансильвании, генерал и регент Венгерского королевства.
 Янко — партизанская кличка Тодора Живкова.

Встречаются варианты использования ударения как на первом, так и на втором слоге.

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также